P80 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 80, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament